Василий Иванович Аксёнов (род. 6 июня 1957, д. Малахово, Нелидовский район, Тверская область) ― российский деятель атомной энергетики, учёный, политик. Кандидат технических наук, доцент. Директор Калининской АЭС в 2005―2007 гг. Депутат Законодательного собрания Тверской области II и IV созывов.

Биография 
Родился 6 июня 1957 года в деревне Малахово Нелидовского района Тверской области. 

В юности хотел поступить в военное учебное заведение, но не смог подать документы о приёме вовремя и поэтому по совету товарища поступил в Московский энергетический институт, который и окончил в 1981 году по специальности «атомные электростанции и установки». 

После окончания института начал работу на Калининской АЭС. Был старшим оператором, старшим инженером по управлению реактором, начальником смены, начальником реакторного цеха, главным инженером, заместителем Калининской АЭС, а в мае 2005 года и сам был назначен её директором. С марта 2007 по март 2008 года занимал пост заместителя технического директора по новым блокам концерна «Росэнергоатом»; с марта 2008 года ― первый заместитель генерального директора ОАО «Атомэнергоремонт». С января 2015 года ― директор Московского центра Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций.

Кандидат технических наук, доцент. Преподаёт на кафедре физики в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова.

Депутат Законодательного собрания Тверской области II и IV созывов.

Награды 
Лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации «Профессиональные инженеры» (2004). Имеет звание «Ветеран атомной энергетики» (2006). Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005), медалью концерна «Росэнергоатом» «За заслуги в повышении безопасности атомных станций».

Примечания 

Выпускники МЭИ
Преподаватели Северного (Арктического) федерального университета
Депутаты Законодательного собрания Тверской области